Milicia är ett släkte av mullbärsväxter. Milicia ingår i familjen mullbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mullbärsväxter
Milicia